Durham County kan syfta på:

 Durham County, North Carolina i USA
 Durham County, Ontario i Kanada (avskaffat 1974)
 Durham County, New South Wales i Australien
 Durham County (TV-serie), en kanadensisk tv-serie

Se även
 County Durham i England
 Durham